Dárdai ist der Familienname folgender Personen:

 Márton Dárdai (* 2002), deutsch-ungarischer Fußballspieler
 Mónika Dárdai (geb. Szemmelróth; * 1973), ungarische Handballspielerin 

 Palkó Dárdai (Pál Dárdai; * 1999), ungarisch-deutscher Fußballspieler